Криптобиоз — заболевание рыб, вызываемые паразитическими инфузориями рода Cryptobia.
Криптобиоз — замедление жизненных функций организма (см. также Анабиоз).